Icelus (mythologie)
 Icelus (geslacht)